Nicolas Fay peut désigner :

 Nicolas Fay de Sathonay (1762-1812), un homme politique et un avocat français ;
 Jean Nicolas Seroux de Fay (1742-1822), un général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Marie Victor Nicolas de Fay Latour-Maubourg (1768-1850), un militaire et homme politique français ;
 Nicolas Fay (1769-1847), un ecclésiastique français.